Серхі Бругера був чемпіоном попереднього року і цього разу спішно захистив титул, перемігши у фіналі свого співвітчизника Альберто Берасатегі.

Піт Сампрас мав шанс стати першим тенісистом після Рода Лейвера, який 1969 року володів усіма чотирма титулами Великого шолома водночас. До цього Сампрас виграв Вімблдон 1993, Відкритий чемпіонат США 1993 і Відкритий чемпіонат Австралії 1994.  Але у чвертьфіналі він програв Джимові Кур'є.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1994 О Френч Open Men's Singles draw 

1994 у тенісі
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу